Осада Карса

 Осада Карса (1828) — во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов.
 Осада Карса (1855) — во время Крымской войны.
 Осада Карса (1877) — во время русско-турецкой войны 1877—1878 годов.